André Jacob peut désigner :
 André Jacob (1891-1944), architecte, père de Simone Veil et de Denise Vernay ;
 André Jacob (1909-1940), Compagnon de la Libération, Croix de guerre 1939-1945 ;
 André Jacob (1921-), philosophe français.